Лайф — журнал.
 Лайф — оператор мобільного GSM-зв'язку.